De Wette ist der Nachname folgender Personen:
 Gottfried Albin de Wette (1697–1768), Archivar
 Wilhelm Martin Leberecht de Wette (1780–1849), evangelischer Theologe